

Geografia

Niemcy 
 Schwendi – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Schwendi – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Szwajcaria 
 Schwendi – miejscowość w kantonie Sankt Gallen
 Schwendi – szwajcarska nazwa gminy Schwende w kantonie Appenzell Innerrhoden

Osoby 
 Lazarus von Schwendi – niemiecki dyplomata

Inne 
 Schwendi – ród